Belos (fill de Posidó), a la mitologia grega, rei d'Egipte, fill de Posidó i de Líbia.
 Belos (pare de Dido), a la mitologia grega, Belos fou un rei de Tir, pare de Dido i de Pigmalió.